

Persone
 Pierucci – cognome italiano
 Donatello Alunni Pierucci (1954) – regista italiano
 Francesco Alunni Pierucci (1902-1985) – politico, partigiano e sindacalista italiano
 Giulia Pierucci (1996) – judoka italiana
 Lorenzo Natali Pierucci Bondicchi (1922-1989) – politico e partigiano italiano
 Mariano Pierucci (1893-1976) – fisico e accademico italiano
 Silvana Pierucci (1929-2017) – cestista, lunghista e multiplista italiana

Altro
 Casa Pierucci – edificio medievale del centro di Pisa